Ла-Секуи́та () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 17,8 км². Население — 1 547 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general
 Iglesia de Vistabella
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны